Raspletin steht für:
 Alexander Andrejewitsch Raspletin (1908–1967), sowjetischer bzw. russischer Funktechniker, Kybernetiker und Raketenkonstrukteur
 Raspetin (Mondkrater)